Zad ou ZAD peut faire référence à:
 le col du Zad, un col du  Moyen Atlas, au Maroc ;
 une zone d'aménagement différé, en droit de l'urbanisme en France ;
 une zone à défendre, initialement la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais la notion s'étend à d'autres contestations d'aménagements comme par exemple la ZAD d'Arlon en Belgique ou la ZAD de la colline du Mormont en Suisse ;
 une zone aérienne de défense, pour l'armée de l'air française ;
 le zapotèque de Cajonos selon la norme ISO 639-3 ;
 .